Памич () — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Памич, Абдон (1933) — итальянский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Памич, Ален (1989—2013) — хорватский футболист.
 Памич, Звонко (род. 1991) — хорватский футболист.
 Памич, Игор (род. 1969) — хорватский футболист, игравший на позиции нападающего, тренер. Отец Алена и Звонко Памича.
 Памич, Мануел (род. 1986) — хорватский футболист, левый защитник пражского клуба «Спарта» и сборной Хорватии.